Obere Au ist der Name folgender Orte:

 Obere Au (Gemeinde Niederneukirchen), Ort bei Niederneukirchen, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich 
 Obere Au (Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting), Ortslage von Bad Wimsbach-Neydharting, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich 
 Obere Au (Gemeinde Muhr), Ort bei Muhr, Bezirk Tamsweg (Lungau), Land Salzburg
 Obere Au, Ortslage von Au bei Turnau, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch:
 Obere Aue
 Oberau (Begriffsklärung)